A Primeira Divisão de 1963-64 foi a 30.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o Benfica o vencedor do campeonato. Foi o décimo terceiro título da história do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
Eusébio jogador do Sport Lisboa e Benfica, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 28 golos.

Promoções e despromoções 1964/1965

Despromovidos à Segunda Divisão 1964/1965
 Olhanense
 Barreirense
Promovidos à Primeira Divisão 1964/1965
 Sporting Braga
 Torreense

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1963 em Portugal
Futebol de 1964 em Portugal